Flaxton (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
 Flaxton (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire